Il doppio del torneo di tennis Kuala Lumpur Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jacco Eltingh e Paul Haarhuis che hanno battuto in finale Nicklas Kulti e Lars-Anders Wahlgren 6-0, 7-5.

Teste di serie 

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (campioni)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (semifinali)

 Nicklas Kulti /  Lars-Anders Wahlgren (finale)
 Joshua Eagle /  Andrew Florent (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Kuala Lumpur Open 1994
ATP Tour 1994